Turckheim steht für:
 Turckheim, Stadt im französischen Département Haut-Rhin

Turckheim ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte de Turckheim (* 1955), französische Schauspielerin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Émilie de Turckheim (* 1980), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Türckheim
 Türkheim (Begriffsklärung)